Ippei Watanabe puede hacer referencia a:

 Ippei Watanabe (渡邉 一平), exfutbolista japonés nacido en 1969.
 Ippei Watanabe (渡辺 一平), nadador japonés nacido en 1997.